Percrocuta (Перкрокута — „окорјела хијена”) је изумрли род мачколиких звијери из изумрле породице Percrocutidae, који је у периоду од средњег Миоцена до касног Плиоцена настањивао подручје Европе, Африке и Азије.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 латинске ријечи пер (лат. -{per}-), што значи окорјел,
 и рода Crocuta.

Опис 
Врсте из рода Percrocuta су досезале максималну дужину од 1,5 m. Све врсте из рода Percrocuta су биле много веће од данашњи хијена, но мање од женке лава. Као и данашња пјегава хијена, врсте из рода Percrocuta су посједовале робусну лобању и моћне вилице. Као и код данашње хијене, задње ноге су им биле краће од предњи, што је резултовало нагнутим леђима.

Систематика

Класификација

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Percrocuta.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Percrocutidae

Референце

Литература 
 Morales, Jorge & Pickford, Martin (2006) A large percrocutid carnivore from the Late Miocene (ca. 10-9 Ma) of Nakali, Kenya. Annales de Paleontologie, 92: 359-366.

Спољашње везе 

Percrocutidae
Изумрли сисари Европе
Изумрли сисари Азије
Изумрли сисари Африке